A 31 110-es számú mellékút egy öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében.

Nyomvonala
A 3101-es útból ágazik ki, annak 15,900-as kilométerszelvényénél, Ecser külterületén, a település lakott területétől délre, délkelet felé. 600 méter megtétele után egy körforgalmat ér el, utána fokozatosan keletnek fordul. Csak az M0-s autóútig, pontosabban a 44. és 45. kilométerei között találhatói ecseri csomópontig vezet. Utolsó szakaszán először beletorkollik a Budakalász felől érkező forgalomból leágazó 90 823-as út, és kiágazik Budaörs felé vezető felhajtó ágként a 90 824-es út, ezután áthalad az M0-s fölött, beletorkollik a 90 821-es út, a végpontján pedig kiágazik belőle a 90 822-es út. Onnan a folytatása már csak önkormányzati útként halad tovább, Gyömrő felé.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,787 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 6.

Jegyzetek

31110
Ecser